Stephanodaphne är ett släkte av tibastväxter. Stephanodaphne ingår i familjen tibastväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tibastväxter
Stephanodaphne